Le xian de Fuyuan (抚远) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Fuyuan (富源) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme